Акчурины (князь Акчурины, ) — татарский княжеский род. 

Род записан в VI часть родословных книг Пензенской, Саратовской и Уфимской губерний.

Происхождение и история рода 
Происходит от князя Акчуры Адашева, пожалованного княженьем над Конялскою мордвою в 1509 году. В грамоте царя Иоанна IV Васильевича (28 марта 1575), темниковский мурза Изекий Булашевич Акчурин назван князем. Потомки их, Акчурины, в царских жалованных грамотах и других официальных документах именовались князьями.

В грамоте того же времени упоминаются его сыновья Бараш, Булуш и Кудаш. От Кудаша, по всей вероятности, пошел род князей Кудашевых и Дашкиных. Его сын Булай Кудашев был пожалован княженьем в 1608. Другой внук князя Акчуры Ишей мурза Барашев был пожалован княженьем над конялской мордвой (1607), от него пошёл род князей Ишеевых.     

В XVII столетии князья Акчурины владели поместьями в Темниковском уезде. Семнадцать князей Акчуриных владели населёнными имениями (1699). 

Акчуриных, но без титула князь, упоминаются в числе служилых татар, вёрстанных поместьями в Алексинском, Боровском и Рязанском уездах. 

Определением Правительствующего сената (15 февраля 1849, 16 мая 1850 и 24 марта 1851) утверждены в достоинстве татарских князей с внесением в VI часть дворянских родословных книг. 

Всего было занесено 19 ветвей рода Акчуриных:

 Абдуль-Меняф Килеевич.
 Кутлу-Ахмет и Шарафутдин Якупович.
 Мухаметьгалий Абубакирович.
 Ибрагим и Исмаил Юнусовичи.
 Габбяся Юнусович и его сын Харряся.
 Ильяс Юнусович и его сыновья: Искак и Якуп.
 Бахтиар Аббакирович.
 Мухаметьдиар Аббакирович и его сыновья Габдула и Шарафутдин.
 Аюнь Сулейманович и его сыновья: Мухаметьдиар, Диньмухамет, Мухаметьрахим и внук его Сиразитдин Диньмухаметович.
 Аддуллатиф Килеевич и сын его Токфетьулла и внук Габейдулла Токфетьуллович.
 Абдулкафар Килеевич и его сын: Мухамет-Хасан и дочь Фарыза.
 Абдулхапяи Килеевич и его сыновья:  Абдулмахмин, Геляутдин и Гаматидтин.
 Мухаметьсафир, Шугаин, Идрис и Ильяс Абдульменяфовичи.
 Бикмурза, Ханмурза и Мурзахай Бадашичи с сыном последнего Янтуром.
 Девлетьша Юсупович и его сыновья: Гайнитдин, Зиганша, Гамадитдин и Земаметдин.
 Ахметьша Юсупович и его сыновья: Нофтытдин и Хуснутдин.
 Хасян Алеевич и его сыновья: Мухамедий, Ахмедий и Хисамутдин.
 Якуп Ибраевич и его сыновья: Саляхитдин, Зейнитдин, Гайнитдин и Шагиахмет.
 Гайнулла Ибраевич и его сыновья: Исхан, Ахсян и Мирас.

Генетический паспорт 
Исследование ДНК Y-хромосомы представителей князей Акчуриных, Кудашевых, Дашкиных и Кашаевых, имеющих общего предка по мужской линии (Беханиды), выявило у них гаплогруппу J2b2.

Литература 
 
 Татарская энциклопедия: в 5 т. – Т. 1: А-В. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2002. – С. 95.
 Махмутова А.Х. Женщины рода Акчуриных // Симбирский научный вестник. – 2016. - №1 (23) – С. 152 – 156.

Ссылки 
 
 Еникеев, С. Х. Очерк истории татарского дворянства
 Габдуллин, И. Р. От служилых татар к татарскому дворянству
 Ишеев, М. Татарские князья и их княжества в Мещерском крае / М. Ишеев, М. Акчурин
 Фотография двух списков с жалованных грамот // Гос. архив Саратов. обл. 
 Герб Акчуриных

Примечания 

Татарские княжеские роды России